Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells 125K (officieel Oracle Challenger Series) van 2020 vond plaats van maandag 2 tot en met zondag 8 maart 2020 in de Ameri­kaanse plaats Indian Wells. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden.

Enkelspel 
Titelhoudster Viktorija Golubic was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Kateřina Siniaková bereikte de derde ronde. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Vera Zvonarjova.

De ongeplaatste Irina-Camelia Begu uit Roemenië won het toer­nooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de finale ver­sloeg zij de als dertiende geplaatste Japanse Misaki Doi. Begu wist voor het eerst in haar loop­baan het challenger­toer­nooi van Indian Wells op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste sinds tweeënhalf jaar. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de kwartfinale – daarin moest zij het afleggen tegen Misaki Doi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kristýna Plíšková en Jevgenia Rodina hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Duan Yingying en Nao Hibino, strandde al in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Asia Muhammad en Taylor Townsend won het toer­nooi. In de op zaterdag 7 maart gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Caty McNally en Jessica Pegula in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Muhammad had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Townsend één.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Samantha Stosur (Australië), met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij ten offer vielen aan Caty McNally en Jessica Pegula.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 125K 2020
Indian Wells 125K